Dauzenberg steht für
Aloys Dauzenberg (1831–1907), deutscher Pfarrer
Michael Dauzenberg (1828–1898), deutscher Orgelbauer
Siehe auch:
Dautzenberg